Евгений Андреевич Гавриленко (13 января 1986 года, Обнинск) — российский спортсмен силовых видов спорта (World’s Strongest Man, пауэрлифтинг), трехкратный чемпион России по силовому экстриму до 105 кг, победитель и двукратный бронзовый призёр Arnold Classic, многократный рекордсмен России по силовому экстриму. Мастер спорта международного класса по силовому экстриму. Член сборной России по силовому экстриму с 2016 г.

Биография 
Родился в Калужской области в г.Обнинск, в возрасте 17 лет переехал в г.Саратов и поступил в Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского на факультет физической культуры.

Начал заниматься силовым экстримом в 2007 г. Первую серьезную победу одержал 09.08.2008 г. в г. Рязань на открытом кубке России среди любителей. В 2018 и в 2017 гг. стал двукратным бронзовым призёром турнира Arnold Classic среди любителей в категории до 105 кг. В сентябре 2018 и марте 2019 одержал победу на турнире Arnold Classic в г. Барселоне (Испания) и в г. Коламбус (США) соответственно среди любителей в категории до 105 кг.

Результаты выступлений 
За 10 лет карьеры Евгений Гавриленко принял участие более чем в 200 российских и международных соревнованиях.

Наиболее значимые победы:

2007 г. 
 20 июня — Первый чемпионат по силовому экстриму среди любителей г. Саратов −1 место

2008 г. 
 9 августа — Открытый чемпионат России по силовому экстриму г. Рязань — 1 место
 5 декабря — Чемпионат России по силовому экстриму PLSE г. Москва — 3 место

2009 г. 
 10 июля — Powerweekend г. Москва — 3 место
 3 сентября — Кубок Сталинграда г. Волгоград −3 место

2010 г. 
 26 июня — Открытый кубок по силовому экстриму г. Ярославль — 2 место

2011 г. 
 23 февраля — Первый чемпионат России по силовому экстриму до 110 кг г. Москва — 1 место
 8 августа — Кубок России по силовому экстриму г. Самара — 1 место
 15 сентября — Фестиваль силовых видов спорта г. Москва — 1 место
 26 декабря — Финал чемпионата России по силовому экстриму до 110 кг г. Москва — 3 место

2013 г. 
 26 июня — Кубок России по силовому экстриму г. Пермь — 1 место
 10 июля — Командные соревнования (в составе сборной России) по силовому экстриму г. Пенза — 1 место
 12 сентября — Международное соревнование по силовому экстриму г. Саратов — 2 место

2014 г. 
 20 июня — Командное соревнование по силовому экстриму г. Владимир — 1 место
 22 июля — Strongman г. Москва- 1 место
 15 августа — Международное соревнование по силовому экстриму г. Москва — 2 место
 3 сентября — Международное соревнование по силовому экстриму г. Балашиха — 1 место

2015 г. 
 15 июня — Фестиваль «Бабюк Fest» по силовому экстриму г. Москва — 1 место

2016 г. 
 8 сентября — Финала чемпионата России по силовому экстриму в категории до 105 кг г. Саратов — 1 место

2017 г. 
 2 — 5 марта Арнольд Классик в категории до 105 кг США, г. Коламбус − 3 место
 9 сентября — Финал чемпионата России по силовому экстриму в категории до 105 кг г. Саратов — 1 место

2018 г. 
 2 — 6 марта Арнольд Классик в категории до 105 кг США, г. Коламбус — 3 место
 12 мая — Международный фестиваль «Спортивная лиги» г. Алма-Ата — 1 место
 3 июня — Финала чемпионата России по силовому экстриму в категории до 105 кг г. Пермь − 1 место
 28 — 30 сентября Арнольд Классик в категории до 105 кг Испания, г. Барселона — 1 место

2019 г. 
 28 февраля — 3 марта Арнольд Классик в категории до 105 кг США, г. Коламбус — 1 место

Силовые показатели 
 Рекордсмен России по подъёму гигантский гантели в категории до 105 кг: 120 кг
 Рекордсмен России по кантовке покрышки: 8 оборотов за 22,08 сек
 Рекордсмен России по подъёму Камни Атласа категории до 105 кг: 154 кг
 Коромысло 420 кг 20 м: 18,4 сек
 Становая тяга: 320 кг
 Подъём бревна 155 кг: 2 повторения
 Подъём оси Аполлона 150 кг: 3 повторения
 Прогулка фермера 172 кг: 20 м
 Подъём цирковой гантели 80 кг: 8 повторений за 1 мин.

Личная жизнь 
Разведен, имеет 2 детей: сын Леонид, дочь Ева.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Стронгмены
Пауэрлифтеры России